Московский комсомолец — название двух эскадренных миноносцев советского флота.
 «Московский комсомолец» (с 1958 года) — эскадренный миноносец проекта 56.
 «Московский комсомолец» (до 15. 2. 1992) — эскадренный миноносец проекта 956-А.